Leucipe (Λευκίππη / Leukíppē) es el nombre de varios personajes de la mitología griega.

 Leucipe, una de las Miníades.
 Leucipe, una de las oceánides.
 Leucipe, hija de Escamandro y esposa de Laomedonte. En algunas tradiciones fue la madre de Príamo.
 Leucipe, esposa de Ilo y madre de Laomedonte.
 Leucipe, esposa del rey Testio y madre de Ificles.
 Leucipe, hija de Téstor y hermana de Calcante y Teónoe. 
 Leucipe, esposa de Evenor y madre de Clito en la leyenda sobre la Atlántida de Platón.
 Leucipe, la heroína de Las Aventuras de Leucipe y Clitofonte, obra de Aquiles Tacio.
 Leucipe, la madre de Euristeo (según un escolio).

Personajes de la mitología griega